Ати́лио Сефери́но Гарси́я Пе́рес (; 26 августа 1914, провинция Хунин, Буэнос-Айрес — 12 декабря 1973, Монтевидео) — аргентинский и уругвайский футболист, нападающий.

Карьера 
Лучшие годы карьеры провел в клубе «Насьональ», с которым 8 раз становился чемпионом Уругвая и 8 раз лучшим бомбардиром уругвайского чемпионата. Гарсия рекордсмен голов за один сезон в Уругвае — 52 в 1938 году, рекордсмен в главном уругвайском «классико» — 34 гола в ворота «Пеньяроля», и больше всех голов в одном матче дерби 4 мяча 8 декабря 1940 года. Всего Гарсия забил 486 голов в уругвайском футболе.

Награды

Командные 
 Чемпион Уругвая: 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950
 Чемпион Турнира Онор: 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1948
 Чемпион турнира Ноктурно Риоплатенсе: 1938
 Чемпион турнира Рио де ла Плата: 1938
 Обладатель Кубка Рио де ла Плата: 1940, 1942, 1946
 Чемпион Торнео Компетенсья: 1942, 1945, 1948
 Чемпион Кубка Атлантики: 1947

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Уругвая: 1938 (20 голов), 1939 (22 гола), 1940 (18 голов), 1941 (23 гола), 1942 (19 голов), 1943 (18 голов), 1944 (21 гол), 1946 (21 гол)

Примечания

Ссылки 
 Биография игрока на сайте lagalenadelsur.com 
 Биография игрока на сайте urugol.com

Футболисты Аргентины
Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Мирамар Мисьонес»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки сборной Уругвая по футболу